Carum lumpeanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Dorfl. och August von Hayek. Carum lumpeanum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
lumpeanum